Serge Bec peut désigner :
 Serge Bec (1933-2021), un poète occitan ;
 Serge Bec (1938-), un escrimeur handisport.